Quattro unità della United States Navy sono state battezzate Maine, in onore del 23º stato degli Stati Uniti d'America.

 – corazzata pre-dreadnought (varata nel 1889) che affondò a causa di un'esplosione, non si sa se interna alla nave o a causa di una mina, il 15 febbraio 1898 alle 21:40, dando il via alla guerra ispano-americana. 
 – nave da battaglia unità capoclasse della classe omonima; varata nel 1901, partecipò al viaggio della Great White Fleet e venne dismessa nel 1920 per essere venduta per la demolizione nel 1923.
 – fu il nome dato ad una corazzata della classe Montana, che non venne neanche impostata per la decisione di cancellare l'intera classe presa nel 1943.
 – un sottomarino a propulsione nucleare della classe Ohio, varato nel 1994 ed in servizio alla data del 2009.

Note 

Maine